La  de défense territoriale  est une brigade des forces de défense territoriale ukrainiennes basée dans l'oblast de Volhynie et dépendant du Commandement opérationnel ouest.

Histoire 
La création de l'unité est annoncée le 11 novembre 2018 lors d'une conférence de presse du commissariat militaire régional de Volhynie. Elle sera créée officiellement environ un mois plus tard, à partir des  déjà créés dans la région.

En 2019, la  participe à des entraînements impliquant un millier de réservistes, encadrés par des militaires ayant connus les affrontements du Donbass.

La  est mobilisée lors de l'invasion russe de l'Ukraine, après avoir recruté des volontaires en mars 2022.

Composition 

 Commandement de la  de défense territoriale (Loutsk)
  bataillon de défense territoriale (Ratne)
  bataillon de défense territoriale (Kamin-Kachyrskyï)
  bataillon de défense territoriale (Loutsk)
  bataillon de défense territoriale (Kovel)
  bataillon de défense territoriale (Volodymyr-Volynskyi)
 Compagnie de lutte contre le sabotage
 Compagnie de logistique
 Compagnie de communication

Commandement 

 (depuis 2018) lieutenant-colonel Oleksandr Kucher

Articles connexes 

 Forces de défense territoriales des forces armées ukrainiennes

Notes et références 

Corps des volontaires ukrainiens
Unité militaire ukrainienne
Unité ou formation militaire créée en 2018